Nenciulești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Nenciulești (Teleorman), Gemeinde im Kreis Teleorman

 Nenciulești (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Nenciulești (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea